Hans Excellence Felix, greve af Monpezat (Felix Henrik Valdemar Christian greve af Monpezat) (født 22. juli 2002) er den næstældste søn af Prins Joachim og Grevinde Alexandra. Grev Felix er nummer 8 i arvefølgen til den danske trone og nr. 327 i arvefølgen til den britiske trone (pr. 1/1-2011). Til og med udgangen af 2022 var han tillige prins til Danmark.

Fødsel, dåb og konfirmation 
Prins Felix er døbt den 4. oktober 2002 i Møgeltønder Kirke af dr.phil., kongelig konfessionarius Christian Thodberg. Ved dåben blev musikstykket Dåbens Pagt, komponeret af Frederik Magle og tilegnet prins Felix, uropført som postludium.. Hans faddere var: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Oscar Davidsen Siesby, Damian Sibley, Martina Bent og Annick Boel.

Lørdag d. 1. april 2017 kl. 11.00 blev Prins Felix konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Uddannelse 
Prins Felix gik på Krebs' Skole i København, som han startede på i 2008. Han afsluttede 9. klasse i juni 2018.

Han startede på gymnasiet Gammel Hellerup Gymnasium i august 2018. Han blev student i juni 2021.

I august 2022 starter prinsen på uddannelsen International Shipping & Trade på Copenhagen Business School.

Privatliv 

Grev Felix har sammen med sin bror Grev Nikolai haft deres egen fond siden 2010, Nikolai og Felix Fonden, der uddeler legater. Fonden hed tidligere Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond.

Første gang prins Felix forestod præmieoverrækkelser var ved EM i 7-mandsrugby i Odense d. 7.-8. juli 2012, hvor han sammen med sin bror Nikolai overrakte en del af weekendens præmier.

Titler og prædikater 
22. juli 2002 - 30. april 2008: Hans Højhed Prins Felix til Danmark
30. april 2008 - 31. december 2022: Hans Højhed Prins Felix til Danmark, greve af Monpezat
1. januar 2023 - nu: Hans Excellence Felix, greve af Monpezat

Greve af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat.

Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat. ..." 

Derfor er Prinsens titel herefter: Hans Højhed Prins Felix, greve af Monpezat.

28. september 2022 besluttede Dronning Margrethe 2. at Prins Felix, i lighed med sine tre søskende, fra og med 1. januar 2023 fratages titlen prins og derfor fremover skal tituleres "Felix, greve af Monpezat".

Anetavle

Fodnoter

Eksterne henvisninger 

 H.H. Prins Felix (Kongehuset.dk)

Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Grever fra Danmark
Danskere i 2000-tallet
Personer i Kraks Blå Bog
Studenter fra Gammel Hellerup Gymnasium